Серге́й Бори́сович Крыло́в (родился 26 октября 1949 г., Москва) — российский , корпоративный .

Биография 
Закончил МГИМО в 1971 г. по специальности «международные валютные и кредитные отношения». На дипломатической службе с 1971 года.
 В 1992—1993 годах — директор департамента — исполнительный секретарь МИД РФ.
 В 1993—1996 годах — заместитель министра иностранных дел РФ.
 В 1996—1997 годах — постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женева, (Швейцария).
 В 1997—2004 годах — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии.
 С 2004 года — руководитель департамента международных связей АФК «Система».

Член Межведомственного совета по координации деятельности российских центров науки и культуры за рубежом.

Семья 
Женат, имеет двоих детей.

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (28 сентября 1999 года) — за активную работу по обеспечению подготовки и проведения встречи лидеров стран «восьмёрки» в Кёльне.

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посол (24 апреля 1993)

Примечания

Ссылки 
 Руководителем департамента международных связей АФК «Система» назначен Сергей Крылов
 С. Б. Крылов

Выпускники МГИМО
Заместители министра иностранных дел Российской Федерации
Послы Российской Федерации в Германии
Постоянные представители Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве